Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Ungava”
 Pierwszy HMCS „Ungava” (J149) był trałowcem typu Bangor. W służbie w latach 1941-1946.
 Drugi HMCS „Ungava” (MCB 148) był trałowcem typu Bay. W służbie w latach 1954-1957. Sprzedany do Turcji.

Bibliografia 
 

Ungava